Jean-François Racine (né le  à Roxton Falls, au Québec, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 

Il commence sa carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec lors de la saison 1999-2000. Après avoir disputé dix matchs avec les Wildcats de Moncton, il est échangé aux Voltigeurs de Drummondville.

Lors du repêchage de 2000, il est sélectionné au  ( au total) par les Maple Leafs de Toronto.

Entre 2002 et 2007, il évolue avec les RiverKings de Memphis de la Ligue centrale de hockey, ainsi qu’avec les Maple Leafs de Saint-Jean et les Marlies de Toronto de la Ligue américaine de hockey.

Le , il signe un contrat de deux ans avec le Saint-François de Sherbrooke de la Ligue nord-américaine de hockey.

Après deux saisons sans jouer au hockey, il fait un retour au jeu à l’automne 
2011, alors qu’il se joint aux Maroons de Waterloo de la Ligue de hockey sénior des Cantons-de-l’Est.

Le , il fait un retour dans la Ligue nord-américaine de hockey, alors qu’il signe un contrat à titre d’agent libre avec le HC Carvena de Sorel-Tracy.

Le , il est échangé au Ace de St-Cyrille.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées et honneurs personnels 
 Saison 2001-2002 de la LHJMQ : remporte la Coupe Telus remis au joueur défensif de l’année.

Références 

Naissance en avril 1982
Joueur québécois de hockey sur glace
Naissance en Montérégie
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Wildcats de Moncton
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Saint-François de Sherbrooke
Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy
Gardien de but de hockey sur glace